Por JN é procurar por:

Jornal Nacional; telejornal brasileiro exibido na Rede Globo.
Jornal da Noite (Rede Bandeirantes); telejornal brasileiro exibido na Rede Bandeirantes.
Jornal da Noite (SIC); telejornal português exibido na SIC.
Jornal da Noite (Rede Globo); telejornal extinto brasileiro exibido na Rede Globo.
Jornal de Notícias; jornal português da cidade do Porto.

Desambiguações de siglas